Тик — нервове захворювання, що проявляється в мимовільних смиканнях м'язів;
 Тик — цупка бавовняна або лляна тканина;
 Тик — вид листопадних дерев родини вербенових з міцною деревиною;
 «Тик» — новела Гі де Мопассана;

Див. також 
 Тік

Примітки